VO eller Vo kan syfta på:
 VO – förkortning för Vasaorden.
 V.O. – förkortning för very old, en kvalitetsbeteckning för cognac
 VO-språk – sammanfattande benämning på språk som har en grundordföljd där verbet står före objektet.
 VO – förkortning för vakthavande officer
 VO - förkortning för verksamhetsområde
 Vo'  – en kommun i Italien